Poncet est le nom de famille de :

Membres de la famille Poncet de La Rivière 
 Un Poncet de la Rivière, bailli de Montferrand et maire de Bordeaux, vivait entre 1465 et 1485.
 Joseph-Antoine Poncet de la Rivière (1610-1675), père jésuite, missionnaire français au Canada.
 Michel Poncet de La Rivière (vers 1609-1677) évêque de Sisteron puis archevêque de Bourges.
 Vincent-Mathias ou Mathias Poncet de la Rivière, administrateur français, intendant d'Alsace, puis de Metz en 1673, et de Bourges en 1676.
 Michel Poncet de la Rivière (16?-1728), homme d'Église français, évêque d'Uzès en 1677.
 Michel Poncet de La Rivière (1671-1730), son neveu, homme d'Église français, évêque d’Angers et prédicateur.
 Mathias Poncet de La Rivière (1707-1780), neveu du précédent, évêque de Troyes.

Autres personnalités 

 Ambroise Poncet (1835-1868), explorateur français.
 André Poncet (1755-1838), général de division de Napoléon.
 
 Antoine Poncet (1928-2022), sculpteur franco-suisse.
 Antoine Poncet (né en 1964), artiste français.
 Antoine François Poncet de La Cour de Maupas (1750-1825), général et préfet du Premier Empire.
 Antonin Poncet (1849-1913), chirurgien et physiopathologiste lyonnais.
 Benoit Poncet (1806-1881), architecte français.
 Charles-Jacques Poncet (1655-1706), médecin et explorateur français, qui a inspiré le personnage de Jean-Baptiste Poncet dans le roman L'Abyssin de Jean-Christophe Rufin.
 Denis Poncet (1948-2014), producteur de films de fiction et documentaires.
 Élise Poncet (née en 1995), coureuse de fond française.
 François-Marie Poncet (1736-1797), sculpteur français.
 Gaspard Poncet (1821-1892), peintre français.
 Henri Poncet (né en 1949), général français, ancien commandant de l'opération Licorne.
 Jean Poncet (1949- ), écrivain, poète et traducteur français.
 Jean-Baptiste Poncet (1827-1901), peintre français.
 Jean-Baptiste Poncet-Delpech (1743-1817), homme politique, magistrat, économiste, homme de lettres, franc-maçon et peintre français.
 Jules Poncet (1838-1873), explorateur français.
 Marcel Poncet (1894-1953), peintre et peintre-verrier suisse.
 Olivier Poncet (né en 1969), historien français.
 Paul Poncet (1878 - 1962), homme politique français.
 Tony Poncet (1918-1979), artiste lyrique français, ténor, ancien combattant.
 Yann-Gaël Poncet (né en 1974), auteur-compositeur-interprète français.

Voir aussi 
 le patronyme 
 la place Antonin-Poncet, à Lyon
Homonymie de patronyme